Met Egyptenaren in Nederland (Arabisch: مصريون في هولندا) worden in Nederland wonende Egyptenaren of Nederlanders van Egyptische afkomst aangeduid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woonden er per 1 januari 2020 zo’n 27.504 Nederlanders met een Egyptische migratieachtergrond in Nederland. De Egyptische Nederlanders vormen de op twee na grootste migrantengroep uit Afrika: alleen de Marokkaanse Nederlanders en de Somalische Nederlanders zijn qua aantal omvangrijker.

Bevolking 

Het aantal Egyptenaren is in de eerste decennia van 21ste eeuw meer dan verdubbeld. Op 1 januari 2019 leefden er 26.152 Egyptenaren, waarvan 15.764 mannen en 10.388 vrouwen. Zo'n 15.328 Egyptenaren zijn eerste generatie Egyptische migranten, terwijl de tweede generatie 10.824 personen telt.

Bevolkingsontwikkeling 
De meeste Egyptenaren wonen in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Verspreiding 
In absolute aantallen wonen de meeste Egyptische Nederlanders in de gemeente Amsterdam, gevolgd door gemeente Den Haag, Almere, Eindhoven, Rotterdam en Purmerend. In de overige gemeenten van Nederland wonen minder dan 500 Nederlanders met een Egyptische migratieachtergrond.

Bekende Egyptenaren in Nederland 
 Ramses Shaffy (1933-2009); chansonnier en acteur
 Nasr Abu Zayd (1943-2010); hoogleraar in de islam 
 Laura Fygi (geb. 1955); zangeres
 Nadia Amin (geb. 1980); actrice, danseres en zangeres
 Hesdy Gerges (geb. 1984); kickbokser en thaibokser 
 Yes-R (geb. 1986); rapper, presentator en acteur
 Josylvio (geb. 1992); rapper
 Imaan Hammam (geb. 1996); fotomodel

Referenties 

Migratiegroep in Nederland